2 miejscowości w Polsce
 Gliniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Gliniec – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo
 Inne
 Gliniec (rejon jaworowski) - wieś, do 1949 r. Laszki
 gliniec – rodzaj grzybów
 Gliniec – rzeka, dopływ Kwisy